Sylwester Kaliski (1925-1978) – polski generał i naukowiec

3 miejscowości w Polsce: 
 Kaliski – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Paprotnia 
 Kaliski – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Przesmyki 
 Kaliski – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Klukowo